Adolf von Engeström kan syfta på:

* Adolf von Engeström (1753–1825), ämbetsman inom bergsadministrationen
 Adolf von Engeström (1849–1913), skolman och präst